Kapellenstraße steht für:
 Kapellenstraße (Bad Kissingen)
 Kapellenstraße (Düren)
 Kapellenstraße (München)
 Kapellenstraße (Thomm)
 Ensemble Kapellenstraße (Hohenwart)